Schlatzendorf ist der Name folgender Orte:

 Schlatzendorf (Viechtach), Ortsteil von Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Schlatzendorf (Gemeinde Hürm), Ortschaft der Gemeinde Hürm, Bezirk Melk, Niederösterreich